Szostka – miasto na Ukrainie
 Szostka – wieś w Polsce, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów